Муна — река в Мурманской области России. Протекает по территориям Терского района и городского округа город Кировск с подведомственной территорией.

Длина — 40 км. Площадь бассейна — 988 км².

Берёт начало на выходе из озера Мунозеро, впадает в озеро Канозеро. Порожиста, протекает по лесной заболоченной местности. Крупнейший приток Тедзойок, Инга, Масло-Ручей. Питание в основном снеговое. Все населённые пункты на реке (Мунозеро, Муна, Подмуна) в настоящее время не имеют постоянного населения. По большей части реки проходит граница между Терским районом и городским округом Кировск.

Примечания 

Бассейн Умбы
Реки Мурманской области